Cyclops ankyrae – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1940 roku przez zoologa o nazwisku Mann.

Bibliografia 
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops ankyrae Mann, 1940. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op
 Fauna Europaea

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1940 roku